Алексе́й Алекса́ндрович Соло́син () — российский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольного клуба «Спартак» (Москва). До 2005 года выступал за молодёжный состав. В 2005 году играл в челябинском «Спартаке» — фарм-клубе московской команды. В сезоне 2006 выступал за воронежский «Факел» в первом дивизионе, где в 13 матчах пропустил 19 голов.

В 2007 году перешёл в подмосковный «Сатурн», где играл только в молодёжном составе. В 2008 году был основным вратарём новороссийского «Черноморца». По окончании сезона права на вратаря выкупила «Томь». За новый клуб Солосин не сыграл ни одного матча, поскольку сразу был арендован екатеринбургским «Уралом». В сезоне 2009 года был основным вратарём команды, в 33 матчах первого дивизиона пропустил 31 гол.

25 декабря 2009 года заключил трёхлетний контракт с «Сибирью» Дебютировал в Премьер-лиге 3 апреля 2010 года в матче «Сибири» против «Амкара».

В 2011 году выступал за барнаульское «Динамо», после чего перешёл в «СКА-Энергию». В июне 2013 года вернулся в вышедший в Премьер-лигу «Урал», подписав контракт на 2 года. В 2013 году отыграл за «Урал» 9 матчей, после чего перебрался в подмосковные «Химки». В июне 2014 года подписал контракт с «Томью». Дебют состоялся 6 июля 2014 года в матче с «Динамо» СПб, в котором он сумел оставить ворота команды в неприкосновенности. Всего в сезоне 2014/15 принял участие в 31 матче в первенстве ФНЛ, пропустил 31 гол.

8 июня 2015 года спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов подтвердил, что Солосин покинет клуб, однако 1 июля 2015 года стало известно, что футболист подписал новый контракт с командой. Начинал сезон в качестве основного вратаря команды, однако в скором времени проиграл конкуренцию как Олегу Чуваеву, так и Александру Криворучко. В 2016 году после прихода в «Томь» нового главного тренера Валерия Петракова Солосин вновь стал основным вратарём команды. На финишном отрезке сезона он отыграл без пропущенных мячей три матча первенства ФНЛ, а в двух стыковых матчах за место в Премьер-лиге против «Кубани» пропустил лишь один гол с пенальти и помог команде выйти в Премьер-лигу. Свой первый матч за «Томь» в премьер-лиге сыграл 17 сентября 2016 года против «Арсенала», голов не пропустил.

В июне 2017 года подписал контракт с «Анжи». 14 декабря стало известно, что Солосин по обоюдному согласию расторг контракт с «Анжи».

12 февраля 2018 года подписал контракт с грузинским клубом «Колхети-1913». 16 апреля 2018 года досрочно расторг контракт, сыграв за клуб 2 матча. Весной 2019 года играл в чемпионате Армении за «Арцах», провёл 3 матча.

В сборной 
В составе юношеской сборной России одержал победу на мемориале Гранаткина в 2005 году и был признан лучшим вратарём турнира.

Достижения 
 «Сибирь»
 Кубок России
 Финалист (1): 2010
 «Томь»
 Первенство ФНЛ
 Бронзовый призёр (1): 2015/16

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Ноа»